«Пилоты из Таскиги» () — телевизионный фильм Роберта Марковица об одноимённой группе афроамериканских пилотов, участвовавших во Второй мировой войне. Фильм основан на реальных событиях.

Сюжет 
Третий год бушует Вторая мировая война. Театр военных действий простирается от Европы до Африки и Тихого океана. В США, на базе ВВС «Таскиги» обучаются цветные пилоты — лучшие из лучших представителей «низшей» расы, каждый из которых, прежде чем стать курсантом, прошёл долгий путь, полный унижений и презрения со стороны белых сограждан. Курсанты достойно проходят обучение, но командование не спешит отправлять их в действующую армию, не веря в их возможности.

Все меняется, когда лётную школу посещает первая леди страны — жена президента Рузвельта. Миссис Рузвельт совершает полет по кругу над аэродромом базы с одним из цветных пилотов и это коренным образом влияет на дальнейшую судьбу всех курсантов — их отправляют в действующую армию, сражаться с немцами в Африке. И хотя пилотам из Таскиги доверяют лишь задачи по уничтожению наземных целей, что для истребителей занятие, мягко говоря, не профильное, ребята выполняют свою работу прилежно.

Вскоре группу из Таскиги перебрасывают в Западную Европу, где бомбардировочная авиация США несет огромные потери от истребителей люфтваффе. Здесь группа получает новенькие истребители P-51 «Мустанг» и уже в первом боевом вылете сбивает несколько немецких Мессершмитов Bf-109.
Поначалу, отношение белых пилотов «Летающих крепостей» к группе из Таскиги оставляет желать лучшего, но с каждым новым боевым вылетом цветные пилоты завоевывают все большее уважение.

В конце концов при планировании рейда на столицу Третьего Рейха — Берлин, пилоты бомбардировщиков просят командование дать им в качестве группы сопровождения именно истребителей из Таскиги — на тот момент лучшую истребительную группу ВВС США в Северной Италии.

В ролях 

 Лоренс Фишберн
 Кортни Б. Вэнс
 Джон Литгоу
 Кьюба Гудинг-мл.
 Джанет Маклахлан — мать Ганнибала

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы Роберта Марковица
Телефильмы 1995 года
Телефильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы об авиации
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы HBO Films
Фильмы США 1995 года